Krasnogórskoye () es un localidad rural, una selo y el centro administrativo del Distrito de Krasnogorski del krai de Altái en Rusia. Su población de acuerdo con los últimos censos era de

Referencias

Bibliografía 
 Алтайский краевой Совет народных депутатов. Закон №28-ЗС от 1 марта 2008 г. «Об административно-территориальном устройстве Алтайского края», в ред. Закона №16-ЗС от 4 апреля 2017 г. «О присоединении станции Железнодорожная Казарма 572 км к посёлку Октябрьскому Октябрьского сельсовета Кулундинского района Алтайского края и внесении изменений в отдельные законы Алтайского края». Вступил в силу 8 марта 2008 г. Опубликован: "Алтайская правда", №67, 8 марта 2008 г. (Altai Krai Council of People's Deputies. Law #28-ZS of March 1, 2008 On the Administrative-Territorial Structure of Altai Krai, as amended by the Law #16-ZS of April 4, 2017 On Merging the Station of Zheleznodorozhnaya Kazarma 572 km into the Settlement of Oktyabrsky in Oktyabrsky Selsoviet of Kulundinsky District of Altai Krai and on Amending Various Laws of Altai Krai. Effective as of March 8, 2008.).

 Алтайский краевой Совет народных депутатов. Закон №85-ЗС от 12 сентября 2006 г. «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Красногорского района Алтайского края», в ред. Закона №55-ЗС от 5 июля 2012 г. «О внесении изменений в отдельные Законы Алтайского края в связи с преобразованием муниципальных и административно-территориальных образований». Вступил в силу через 10 дней со дня официального опубликования. Опубликован: "Алтайская правда", №296 (без приложений), 21 сентября 2006 г. (Altai Krai Council of People's Deputies. Law #85-ZS of September 12, 2006 On the Status and the Borders of the Municipal and the Administrative-Territorial Formations of Krasnogorsky District of Altai Krai, as amended by the Law #55-ZS of July 5, 2012 On Amending Various Laws of Altai Krai Due to the Transformation of the Municipal and Administrative-Territorial Formations. Effective as of after 10 days from the day of the official publication.)

Pueblos rurales de Rusia
Rusia
Distritos de Rusia